__БЕЗКН__

Prionogalidae (Прионогалидае — „тестерасте ласице”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрле парафилетске натпородице Hyainailouroidea, која је у периоду од средњег олигоцена до раног миоцена настањивала подручје Африке и Европе. Ову породицу сисара су чинили родови Namasector, Prionogale и Thereutherium. Стручни назив за чланове ове породице сисара је прионогалиди.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Од како је први пут описана, тачан положај породице Prionogalidae је био непознат. Раније је била уврштена као представник изумрлог реда Creodonta. У каснијим истраживањима се пак утврдило да је ред Creodonta полифилетски ред сисара, а ова породица је препозната као дио изумрлог реда Hyaenodonta и изумрле натпородице Hyainailouroidea.

Класификација 
Класификација породице Prionogalidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Prionogalidae.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст

Унутар парафилетске натпородице Hyainailouroidea

Унутар породице Prionogalidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouroidea
 Creodonta

Референце